Андро́совский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Железногорском районе Курской области России. 

Административный центр — село Андросово.

История 
По данным 1926 года село Андросово являлось административным центром Макаровского сельсовета Волковской волости Дмитровского уезда Орловской губернии. Впоследствии Макаровский сельсовет был переименован в Андросовский и в 1928 году включён в состав Михайловского (ныне Железногорского) района.

В 1970 году в состав Андросовского сельсовета из Троицкого сельсовета были переданы деревни Копёнки, Верхние Радубичи, Средние Радубичи и посёлок Богатырёвский. В 1973 году в Андросовский сельсовет были переданы населённые пункты упразднённого Курбакинского сельсовета. 22 апреля 1976 года были упразднены посёлки Горки и Лунинский, располагавшиеся на территории сельсовета. В 1984 году к Андросовскому сельсовету был присоединён Солдатский сельсовет. 17 августа 1989 года из части территории Андросовского сельсовета был образован Новоандросовский сельсовет. 9 января 1992 года упразднён посёлок Комарой, располагавшийся на территории сельсовета.

Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО (в ходе муниципальной реформы 2006 года) муниципальное образование Андросовский сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 6 населённых пунктов:

Упразднённые 
 Горки (посёлок)
 Лунинский (посёлок)
 Комарой (посёлок)

Население

Главы сельсовета 
Список неполный:
 Обыденников Иван Тихонович (1947—1951)
 Брылев Максим Никонович (1992—2007)
 Алесин Анатолий Николаевич (2012—2019)
 Додурова Вера Вениаминовна (и. о., 2019—2020)
 Будаева Татьяна Александровна (с 2020 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт: http://androsovo.ru/ 

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области